Бенони может означать:

 Бенони — город в ЮАР
 Бенони (от др. евр. «сын скорби») — имя Вениамина, данное ему матерью.
 Бенони, Джузеппе (1618—1684) — итальянский инженер, строитель и архитектор.

См. также 
 Защита Бенони — шахматный дебют